El 11.º Ejército puede referirse al:

 11.º Ejército de Alemania, unidad militar del Ejército alemán.
 11.º Ejército Panzer de Alemania.
 11.º Ejército de la República Popular China.
 11.º Ejército del Imperio de Japón.
 11.º Ejército del Imperio Ruso.
 11.º Ejército de la Unión Soviética, unidad de nueva creación en el Ejército Rojo.